Яремовка () — название населённых пунктов на Украине:

 Яремовка — село в Светловодском районе Кировоградской области.
 Яремовка — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Яремовка — село в Изюмском районе Харьковской области.

См. также 
 Ерёмовка